Andrzej Świetlicki (zm. 1940) – polski polityk
 Marcin Świetlicki (ur. 1961) – poeta,  dziennikarz, wokalista zespołu Świetliki
 Paweł Świetlicki (1699-1756) – profesor, teolog

Polskie nazwiska